Oroperipatus är ett släkte av klomaskar. Oroperipatus ingår i familjen Peripatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klomaskar
Oroperipatus